Tunu bezeichnet:
 Tunu, Ostgrönland
 Tunu (Bucht, Ammassalik), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tunu (Bucht, Kangerlua), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Tunu (Bucht, Tuttutooq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Tunu (Fjord) (Tunu Vig), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tunu (Sund, Ammassalik), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tunu (Sund, Maniitsoq) (Hamborgersund), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tunu (Sund, Nuuk), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tunu (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland